4357 Korinthos – asteoride della fascia principale
 Korinthos – denominazione in greco di Corinto
 Korinthos – società calcistica greca
 Korinthos – società cestistica greca

Pagine correlate

Corinto